Pojem centrum má více významů:

obecně
 střed – označení geometrického místa
 v přeneseném významu ústředí, ústředna, centrála, pomyslný střed dění či událostí apod.
 librační centrum
 tiskové centrum
 organizační centrum
 České centrum

součást názvu lidského sídla
 městské centrum, administrativní, komerční (downtown) a často také kulturní a historické jádro města
 Beroun-Centrum, část města Beroun v okrese Beroun
 Ústí nad Labem-centrum, část města Ústí nad Labem v okrese Ústí nad Labem

další významy
 Centrum.cz – internetový portál
 Rozptylové centrum – částice, na které dochází k rozptylu
 Centrum (šachy) – 4 centrální pole šachovnice (e4,e5,d4,d5)
 Deutsche Zentrumspartei – německá politická strana Centrum
 Obchodní dům Centrum – různé obchodní domy

Podobné názvy 
 Centro

Externí odkazy